Фес може бити:
 Фес (град), град у Мароку
 Фес (капа), капа од чоје
 Гвожђе-сулфид (-{FeS}-)